Amanti – persone coinvolte in una relazione d'amore e/o sessuale, vedi amante.

Cinema 
 Gli amanti (Back Street) – film del 1941 diretto da Robert Stevenson
 Gli amanti (Les amants) – film del 1958 diretto da Louis Malle
 Amanti – film del 1968 diretto da Vittorio De Sica
 Amanti (Obsessed with a Married Woman) – film del 1985 diretto da Richard Lang
 Amanti (Amants) – film del 2020 diretto da Nicole Garcia

Letteratura 
 Amanti – uno dei Dialoghi di Platone
 Gli amanti (Strangers When We Meet) – romanzo di Evan Hunter del 1958
 Gli amanti o Un amore a Siddo (The Lovers) – romanzo del 1961 di Philip José Farmer
 Gli amanti (The Lovers) – romanzo di Morris West del 1993
 Gli amanti (The Lovers) – romanzo di John Connolly del 2009

Musica 
 Amanti – album di Julio Iglesias del 1980
 Gli amanti – canzone di Ornella Vanoni del 2007

Televisione 
 Amanti (Cañaveral de pasiones) – telenovela messicana del 1996
 Amanti (Mistresses) – serie televisiva britannica trasmessa dal 2008 al 2010
 Amanti – miniserie televisiva statunitense del 1986

Altro 
 Amanti – commedia in cinque atti di Maurice Donnay
 Amanti – dipinto del 1960 di Sergio Franzoi
 Gli Amanti – carta dei tarocchi

Pagine correlate 
 Amante